Lillington (Dorset)
 Lillington (Warwickshire)
 Lillington (Észak-Karolina)